В этой статье представлен список известных людей, умерших в 1486 году.

См. также: :Категория:Умершие в 1486 году

Январь

Февраль

Март 
 11 марта — Альбрехт III (71) — курфюрст Бранденбурга.
 30 марта — Томас Буршье (82) — английский государственный деятель и кардинал.

Апрель

Май 
 15 мая — Маргарита де Фуа — герцогиня Бретани с 1474 по 1486 год, жена герцога Бретани Франциска II

Июнь

Июль 
 14 июля — Маргарита Датская (30) — королева Шотландии, жена короля Якова III.

Август 
 14 августа — Марко Барбариго (73) — 73-й дож Венеции.
 26 августа — Эрнст (45) — курфюрст Саксонии.

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Дата неизвестна или требует уточнения 
 Май — Людовик I де Бурбон-Монпансье — граф де Монпансье с 1434.
 Данияр — царевич, касимовский правитель.
 Диогу Кан — португальский мореплаватель.
 Иван Васильевич Ощера — окольничий великих князей Московских Василия Тёмного и Ивана III.
 Михаил Андреевич Можайский — князь из рода Можайских.
 Ти́сок — 7-й тлатоани Теночтитлана.
 Дибольд Шиллинг-старший — историк, автор нескольких исторических хроник.

См. также 
 Список умерших в 1485 году
 Список умерших в 1487 году

Умершие в 1486 году
1486